Gspann Károly (1865–1938) orvos, szakíró
 Gspann Károly (1900–1948) orvos, szakíró